Liu Ping (activist)
 Liu Ping (sporter)